Шапка з натуральної шкіри та хутра (англ. Coonskin cap) - це головний убір, виготовлений зі шкіри та хутра єнота . Оригінальна шкура єнота складалася з усієї шкури єнота, включаючи голову та хвіст. Починаючи як традиційний головний убір корінних американців, шапки з натуральної шкіри та хутра стали асоціюватися з північноамериканськими прикордонниками 18-го та 19-го століть і були дуже популярні серед хлопчиків у Сполучених Штатах, Канаді, Великобританії та Австралії в 1950-х роках.

Походження 
Шапки з натуральної шкіри та хутра спочатку були популярним предметом одягу індіанців .   Коли більша частина землі вздовж Східного узбережжя вже була заселена, іммігранти з Німеччини, Шотландії та Ірландії (багато хто вважав їх занадто «суворими» для прибережних міст) наважилися до лісистого та гірського регіону Аппалачі. Ці групи вели натуральний спосіб життя і часто спілкувалися з корінними американцями в цьому районі, в тому числі перейняли деякі їхні звичаї та одяг.

Шапка з натуральної шкіри та хутра швидко стала частиною культового образу, пов’язаного з американськими прикордонниками, такими як Деніел Бун і Деві Крокетт . Насправді Бун не носив шапки з натуральної шкіри та хутра, які йому не подобалися, і натомість носив фетрові капелюхи , але дослідник Мерівезер Льюїс носив шапку з натуральної шкіри та хутра під час експедиції Льюїса і Кларка . Джозеф Л. Мік носив у горах шапку з волотої шкіри та хутра.

Розповідь про актора Ноя Ладлоу, який представляє популярну пісню « Мисливці Кентуккі », одягнений у шапку з натуральної шкіри та хутра, виявляється в автобіографії Ладлоу фальшивою. Ладлоу розповів про цю першу виставу 1822 року:Щойно вечірня комедія закінчилася, я вдягнувся в мисливську сорочку з оленячої шкіри та гетри, які позичив у річкового чоловіка, а на ногах — мокасини, на голові — старий спущений капелюх, а на моєму плечі — рушниця . Я постав перед аудиторією.

Популярність у 20 столітті

Естес Кефаувер 
Політик Естес Кефаувер із штату Теннессі взяв шапку з натуральної шкіри та хутра єнота як особистий товарний знак під час своєї успішної кампанії 1948 року на виборах до Сенату Сполучених Штатів . Політичний бос штату Теннессі Е. Х. Крамп опублікував рекламу, в якій звинувачував Кефовера в тому, що він — єнотоподібна комуністична маріонетка. У відповідь Кефовер під час виступу в Мемфісі одягнув шапку з натуральної шкури та хутра, проголосивши: «Я можу бути куном, але я не куном боса Крампа».  Він продовжував використовувати шапку з натуральної шкіри та хутра, як торгову марку протягом усієї своєї політичної кар’єри, яка включала невдалі кампанії за висунення в президенти від Демократичної партії в 1952 і 1956 роках, невдалу кампанію на посаду віце-президента в якості напарника Адлая Стівенсона в 1956 році та успішну повторну кампанію на посаду сенатора - виборчі кампанії 1954 і 1960 рр.

Мода 1950-х років 

У 20-му столітті культова асоціація була значною мірою завдяки телевізійній програмі Діснея «Діснейленд » і першим трьом епізодам <i id="mwWg">Деві Крокетта</i> з Фесс Паркер у головній ролі, які виходили в ефір з грудня 1954 по лютий 1955. В епізодах, які знову зробили Крокетта одним з найпопулярніших людей країни, герой-прикордонник зображувався в кепці з натуральної шкури та хутра. Шоу породило кілька сиквелів Діснейленду про Дейві Крокетта, а також інші подібні шоу та фільми, у багатьох із яких Паркер грає головну роль. Паркер знявся в телевізійному серіалі Деніела Буна (1964–1970), знову в шапці з натуральної шкіри та хутра.

Нова популярність Крокетта поклала початок моді серед хлопчиків по всій території Сполучених Штатів, а також захоплення Дейві Крокеттом у Сполученому Королівстві. Зовнішній вигляд шапки, яка продавалася молодим хлопцям, зазвичай був спрощеним; зазвичай це була тюбетейка з підкладкою зі штучного хутра з прикріпленим хвостом єнота. Варіація була продана молодим дівчатам як капелюх Polly Crockett. За стилем вона була схожа на шапку для хлопчиків, включаючи довгий хвіст, але була зроблена з повністю білого хутра (штучного або, можливо, кролячого). На піку моди кепки з натуральної шкіри та хутра продавалися зі швидкістю 5000 шапок на день.  До кінця 1950-х років популярність Крокетта впала, і мода повільно згасла. Цю моду згадують численні культурні посилання, такі як носіння шапок із натуральної шкіри та хутра як частини уніформи The Junior Woodchucks у коміксах Disney про Дональда Дака . Письменник Томас Пінчон посилався на шапку, і на моду у своєму романі V., де він називає шапку «грубим фрейдистським символом- гермафродитом ».

Інше використання 
Шапки з натуральної шкіри та хутра є потужними культурними символами, які продовжували бачити в кіно, на телебаченні та в інших контекстах в останні десятиліття 20 століття.

 У телевізійному серіалі каналу ABC 1964 року « Сімейка Аддамсів » дядько Фестер час від часу носив шапку з натуральної шкіри та хутра , пофарбовану в чорний колір з білою смугою, що проходить посередині маківки та хвоста, що свідчить про те, що вона була зроблена зі шкіри та хутра скунса .
 У пісні Боба Ділана «Subterranean Homesick Blues», «The man in the coon-skin cap / By the big pen / Wants eleven dollar bills / You got only ten».
 У фільмі 1983 року «Різдвяна історія», в якому представлені різні культурні артефакти американського дитинства 1930-х, 1940-х і 1950-х років, зображено хлопчика в шапці з натуральної шкіри та хутра.
 Сімпсони зображують Джебедію Спрінгфілд, засновника вигаданого міста Спрінгфілд на початку 19 століття, у шапці з натуральної шкіри та хутра.
 Політик із Флориди Лоутон Чайлз одягнув шапку з натуральної шкури та хутра, святкуючи перемогу над республіканцем Джебом Бушем у 1994 році на губернаторських виборах, згадавши заяву про передвиборчу кампанію, у якій Чайлз передбачив перемогу, сказавши, що «старий хе-кун гуляє перед світлом». 
 Серіал «Великий мозок» представляє Парлі Бенсона, людину, яка носить шапку з натуральної шкіри та хутра.
 В оповіданнях Уолта Діснея молодші Вудчуки Хьюї, Дьюї та Луї Дак також носять шапки з натуральної шкіри та хутра.
 У мультфільмі про американську історію Histeria!, Кіп Лінґ, дівчина з бантом, Фрогго та Ака Пелла в шапках із натуральної шкіри та хутра, коли вони співають пісню про Філо Фарнсворта. Було помічено, що Тост носить один в автобусі з Kid Chorus.
 Ферб з американського мультфільму «Фінеас і Ферб» у шапці з натуральної шкіри та хутра, коли він бачить колоду з Фінеасом (епізод: «Вона мер»)
 Сенатор Джек С. Фогбаунд із коміксів Li'l Abner носить шапку з натуральної шкіри та хутра.
 Сем Шакускі. головного героя фільму Веса Андерсона «Королівство сходу місяця » 2012 року часто бачать у шапці з натуральної шкіри та хутра. Дія фільму розгортається в 1965 році і містить багато елементів молодіжної культури 1950-х і 1960-х років.
 У відомому мультфільмі каналу Disney Gravity Falls різні персонажі серіалу можна побачити в шапках із натуральної шкіри та хутра, особливо Пасіфіка Північно-Західна в епізоді «Irrational Treasure».
 Волонтер, один із костюмованих талісманів спортивних команд Університету Теннессі, носить шапку з натуральної шкури та хутра та оленячі шкури з бахромою, натхненну прикордонним одягом багатьох добровольців Теннессі під час війни 1812 року, натхненням для прізвиська штату та університету .
 У першому випуску «Вартових Галактики» Ракетний Єнот дошкуляє своїм товаришам по команді щодо назви новоствореної команди. Запропонувавши «Ракетний єнот і його людські прихильники», Дракс-Руйнівник саркастично відповідає: «Як щодо «Дракса та його шапки зі шкіри та хутра єнота», що вас захопило?»

Дивись також 

 Ушанка

Примітки

Посилання 

 Шапка з натуральної шкіри та хутра
 Висота божевілля. 1957 Уельс
Історія моди
Канадська мода
Американська мода
Одяг корінних народів америки
Шапки
Єнот
Північна Америка
Північна Вірджинія
Західна Вірджинія
Канада
Деві Крокетт